Chlorotipula är ett släkte av tvåvingar. Chlorotipula ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storharkrankar
Chlorotipula